Josef Beránek je jméno a příjmení, které nese více osobností:

 Josef Beránek (1942) – český hokejový trenér, otec Josefa (* 1969)
 Josef Beránek (1969) (* 1969) – český hokejový trenér a bývalý lední hokejista (zlatý medailista ze ZOH v Naganu), syn Josefa
 Josef Beránek (publicista) (* 1968) – český publicista
 Josef Beránek (starosta Sokola) (1897–1942) – starosta Sokola a člen protinacistického odboje popravený nacisty
 Josef Beránek (generál)  (1892–1978)  – odbojář
 Josef Beránek (zápasník) – český reprezentant v zápase

Související články 
 Beránek